Bejbl ist der Familienname folgender Personen:
 Karel Bejbl (1906–1962), tschechischer Fußballspieler und -trainer
 Radek Bejbl (* 1972), tschechischer Fußballspieler